Рафаэ́ль Пуаре́ (; род. 9 августа 1974, Рив, Изер, Рона — Альпы) — один из самых титулованных французских биатлонистов, четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр. Завершил спортивную карьеру в 2007 году, однако в 2008 году принял участие в чемпионате мира по лыжным гонкам среди военных, где стал пятым в компании действующих на тот момент профессиональных лыжников. 15 мая 2012 года возглавил белорусскую мужскую сборную по биатлону (контракт сроком до конца Олимпиады 2014 в Сочи).

Рафаэль Пуаре завершил карьеру в сезоне 2006/2007 годов, в возрасте 32 лет.

Его последней гонкой стал потрясающий масс-старт в Холменколлене, где он проиграл своему главному сопернику Уле Айнару Бьорндалену 3 сантиметра. В своем последнем сезоне Раф был просто великолепен, особенно во второй половине. Он был потенциальным победителем кубка мира, но не поехал на последний этап в Ханты-Мансийск.

Личные данные 
 Рост: 173 см
 Вес: 70 кг
 Языки: французский, английский, норвежский, итальянский
 Образование: бакалавр
 Первое участие в Кубке мира: Лахти (Финляндия) в 1995 году

Карьера 
Биатлоном Рафаэль начал заниматься в возрасте 20 лет, в 1994 году. Его младший брат Гаэль также занимался биатлоном, но не достиг значимых успехов.

Рафаэль Пуаре дебютировал в Кубке мира в сезоне 1995/96 и занял 17-е место, что являлось неплохим результатом для молодого спортсмена. Год спустя он уже заявил о себе во весь голос, войдя в пятёрку лучших биатлонистов по итогам сезона. Правда, талантливого атлета в те годы отличала нестабильность результатов, вследствие чего ему никак не удавалось выиграть награды мировых первенств и Олимпийских игр. В то время как его ровесник Уле-Эйнар Бьёрндален выиграл Олимпиаду и Кубок мира в 1998 году, Рафаэля, обладавшего приличной скоростью на лыжне, подводила неточная стрельба. В дальнейшем противостояние этих двух спортсменов станет центральным в мужском биатлоне на протяжении многих лет.

Переломным моментом в карьере Пуаре стали тренировки в стрельбе под руководством Жан-Пьера Амадта. Результатом упорной работы стал первый Кубок мира в сезоне 1999/2000. В 2001 году военнослужащий французской армии повторил свой успех, добавив к Большому хрустальному глобусу ещё и золотую медаль Чемпионата мира в Холменколене. В 2002 году Рафаэль выиграл и третий кубок подряд, в очередной раз оставив позади своего главного соперника Бьёрндалена.

Помимо спортивных побед успех сопутствовал французу и на личном фронте. По окончании сезона 2000/01 он женился на своей давней возлюбленной и коллеге, норвежке Лив Грете Шельбрейд.

Единственное, чего недостает Рафаэлю, - это Олимпийского золота. На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Пуаре выиграл серебряную медаль в пасьюте. В составе французской эстафетной команды также выиграл бронзовую медаль.

Сезон 2002/03 стал самым неудачным для Пуаре. Рождение дочери Эммы не позволяло ему полностью сконцентрироваться на соревнованиях и привело к утрате завоеванных позиций.

Однако в 2004 году Рафаэль вновь доказал, что является выдающимся атлетом. На чемпионате мира в немецком Оберхофе Пуаре выиграл три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль (в эстафете). Вместе со своей женой, Лив-Грете Пуаре, которая выиграла четыре золотых медали, супружеская пара стала обладательницей семи из десяти золотых медалей, которые разыгрывались на чемпионате. Рафаэль выиграл практически все гонки в конце сезона и завоевал Большой Хрустальный глобус и малые глобусы за победу в каждой биатлонной дисциплине. Возможно, возвращение супруги на лыжню помогло спортсмену вернуть былые стимулы к победе.

Сезон 2004-2005 сложился нелегко для Рафаэля, однако он одержал три победы и вошёл в тройку лучших по итогам сезона. 

На Олимпийских играх в Турине Рафаэль не смог достичь своей главной цели — золота, а ограничился лишь бронзой в эстафетной гонке.

Всего с 2000 по 2007 годы Рафаэль Пуаре восемь раз завоёвывал звание чемпиона мира в разных дисциплинах.

Семья и увлечения 
С мая 2000 года был женат на норвежской биатлонистке Лив Грете Шельбрейд. В 2013 году пара объявила о разводе.
У Рафаэля и Лив-Грете три дочери:
 Эмма (род. 27 января 2003),
 Анна ( род. 10 января 2007),
 Лена ( род. 10 октября 2008).

В свободное время Раф, как его называют друзья, увлекается кино, любит играть в теннис. Спортсмен отличается коммуникабельностью, хорошим чувством юмора, любит и умеет играть на публику.

Спортивные успехи 
 2000:  «золото» в масс-старте, победа в общем зачёте Кубка мира
 2002:  олимпийское «серебро» в пасьюте на 12,5 км, победа в общем зачёте Кубка мира
 2003:  «бронза» в масс-старте, четвёртый в общем зачёте Кубка мира
 2004:  «золото» в спринте и в индивидуальной гонке, «серебро» в пасьюте

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль FIS
 Профиль на сайте Федерации биатлона Украины

Примечания 

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Франции
Лыжники Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Победители Хольменколлена